Conger är ett släkte av fiskar som först beskrevs av Bosc (ex Cuvier, och fick sitt nu gällande namn av 1817. Conger ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsålar
Conger